ВКПБ — аббревиатура:
 ВКП(б), или Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) — официальное название КПСС с 1925 по 1952 год.
 Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКПБ) — современная политическая партия, действующая с 1991 года в странах бывшего СССР и возглавлявшаяся Н. А. Андреевой.
 Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (Лапина) (ВКПБ) — российская политическая партия, возникшая в результате откола от ВКПБ Нины Андреевой.
 Всероссийская коммунистическая партия будущего (ВКПБ, ВКПБу) — российская политическая партия, возникшая в результате откола от КПРФ и существовавшая в 2004—2005 годах.